Sven Andrighetto, född 21 mars 1993, är en schweizisk professionell ishockeyspelare som spelar för Avangard Omsk i Kontinental Hockey League (KHL). Han draftades av Montreal Canadiens i tredje rundan (86:e totalt) vid NHL Entry Draft 2013.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Externa länkar
Sven Andrighetto, Canadiens – Stats – NHL.com
Sven Andrighetto – TheAHL.com | The American Hockey League
Sven Andrighetto NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Sven Andrighetto hockey statistics and profile at hockeydb.com
Sven Andrighetto – TSN.ca
Sven Andrighetto – Player profile at The Hockey News

Schweiziska ishockeyspelare
Spelare i Avangard Omsk
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Hamilton Bulldogs (1996–2015)
Spelare i St. John's Icecaps
Spelare i Huskies de Rouyn-Noranda
Schweiziska idrottare under 2000-talet
Födda 1993
Levande personer
Män
Spelare i GCK Lions
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2022 från Schweiz
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2022